Deus – Dio in latino
Deus – album di Adriano Celentano del 1981
Deus – gruppo indie rock belga